Азике́евский сельсове́т — сельсоветы в Башкортостане:

 Азикеевский сельсовет (Белорецкий район)
 Азикеевский сельсовет (Мечетлинский район) — упразднён в 2008 году.